Die Abkürzung KPB bezeichnet:

 Kommunistische Partei Birmas, illegale Partei im heutigen Myanmar
 Kreispolizeibehörde
 Kriminalinės policijos biuras, Behörde der Kriminalpolizei (Litauen)
 Kompaktverfahren Psychische Belastung

KPB